Нефтедобыча в Иране — важная часть промышленности и экономики Ирана. Сырая нефть и продукты переработки нефти являются одной их основных статей экспорта страны. Разведку, добычу, транспортировку, переработку и экспорт нефти и природного газа в Иране  ведёт полностью государственная нефтегазовая Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company, NIOC) и её дочерние предприятия.
 Экономика Ирана#Природные ресурсы / Список стран по добыче нефти
 Иранские нефтяные стандарты
 Министерство нефти Ирана
 День экспорта в Иране
 Нефтяная промышленность Ирана

Месторождения 
 Азадеган — гигантское нефтяное месторождение; открыто в 1999 году. 
см. также: :Категория:Нефтяные месторождения Ирана

 Экспорт 
Сильнейшее падение добычи в стране было в 1981 году, когда производство нефти упало из-за войны с Ираком.

2019: Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки; основными пунктами назначения поставок являются Индия и Китай. В мае 2018 Иран поставлял на мировой рынок 2,5—2,6 млн баррелей в сутки; с ноября 2018, когда были введены санкции, этот показатель снизился до 1,3 млн.

См. также 
 Цены на нефть
 Санкции против Ирана

Ссылки 
 Нефть Ирана   на "Нефть сегодня" - oil.rftoday.ru
 Нефтяной промышленности Ирана требуется $ 100 млрд инвестиций // 6 октября 2016 
 Пока Иран находится под санкциями, он не будет сокращать добычу нефти  // 6 декабря 2018
 Иран не намерен снижать добычу нефти из-за санкций США // 1 октября 2018
 Россия может обеспечить интересы Ирана в экспорте нефти и банковском секторе, если механизм INSTEX не запустят // 21 июня 2019
 Нефть-санкции-BFF. Как Россия налаживает отношения с «подсанкционными» Венесуэлой и Ираном  // 5 июня 2019
 Введение эмбарго на импорт нефти из Ирана  на РИА Новости

Примечания